Известко́вая:

 Известковая — станция ДВЖД в посёлке Известковый (Еврейская автономная область).
 Известковая — деревня в Ленинградской области.
 Известковая — гора в Северной Осетии, к югу от Владикавказа.

См. также 
 Известковое
 Известковый